Monzino ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Monzino (1772–1854), italienischer Gitarrist und Komponist
 Guido Monzino (1928–1988), italienischer Bergsteiger und Forscher; leitete 1973 die erste italienische Expedition zur Besteigung des Mount Everest

 die Handelskette Standa wurde 1931 von der Familie Monzino gegründet